Il singolare del Cincinnati Masters 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andre Agassi ha battuto in finale Lleyton Hewitt 6–3, 3–6, 6–2.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Cincinnati Masters 2004
ATP Tour 2004